Tibidabo puede hacer referencia a:

Tibidabo, el pico más alto, con 512 metros, de la sierra de Collserola, en el municipio de Barcelona.
Tibidabo, parque de atracciones situado en la cima del Tibidabo, en el municipio de Barcelona.
Tibidabo, cabaré que funcionó en la ciudad de Buenos Aires entre 1942 y 1955.